

Населені пункти та їхні частини

 Єнджихув — село в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Єнджихув — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства
 Єнджихув — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві

Примітки